Kuorikoski est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1813-1889), constructeur d'église finlandais
 (1772-1846), constructeur d'église finlandais
Jaakko Kuorikoski (1807-1880), constructeur d'église finlandaise
 (1841-1918), constructeur d'église finlandais
 (1918-1992), danseur de ballet finlandais
 (1918-1992), pianiste et chanteur finlandais
 (né en 1944), acteur finlandais
 (1892-1946), dramaturge finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois